Olesea (rusă și ucraineană: Олеся), Olesia, Alesia sau Lesia  este un nume de botez feminin larg răspândit în Belarus, Ucraina sau Polonia. A apărut ca diminutiv al numelui Alexandra sau Oleksandra (Александра sau Олександра) și este folosit ca un nume independent.

Olesea se mai poate referi la:
 Olesea (poveste)  - poveste de Alexandr Kuprin din 1898
 Olesea (film) - un film de Boris Ivchenko bazat pe povestea lui Kuprin

Vezi și
Oles (Олесь)

Prenume feminine